Christo Danow – bułgarski prawnik i polityk
 Christo Danow – bułgarski profesor historii